Энгерт (, ) — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (1814—1884) — австрийский архитектор и инженер, брат Эдуарда фон Энгерта.
  (1882—1964) — немецкий теолог и философ, ректор Регенсбургской философско-теологической высшей школы (1928—1931, 1945—1948).
  (1877—1951) — немецкий юрист, вице-президент Народной судебной палаты, подсудимый в Нюрнбергском процессе над нацистскими судьями.
  (род. 1984) — немецкий журналист, сооснователь радиостанции detektor.fm, лауреат Немецкой радиопремии (2012) и Премии Эрнста Шнайдера в области экономической журналистики Торгово-промышленной палаты Германии (2017).
  (1940—2013) — немецкая оперная певица, артистка Немецкой оперы (1979—1996).
  (род. 1965) — немецкий бильярдист, пулист, многократный чемпион Германии и Европы, бронзовый медалист Всемирных игр (2001).
  (1914—2003) — немецкий инженер-механик и исследователь пива, ректор Мюнхенской технической высшей школы (1968—1970), президент Мюнхенской высшей школы бундесвера (1974—1982).
 Энгерт, Эдуард фон (1818—1897) — австрийский художник, брат Вильгельма фон Энгерта.
  (1796—1871) — австрийский художник, чьи работы входят в частности в собрания Старой национальной галереи и Детройтского института искусств.
  (род. 1936) — немецкий журналист, главный редактор западноберлинской газеты Der Abend (1974—1980) и телевизионного подразделения «Радио „Свободный Берлин“» (1987—1997), лауреат Премии Теодора Вольфа Федерации немецких газетных издателей (1976).

См. также